Висмара — итальянская фамилия.
 Висмара, Дионисио (1867—1953) — католический прелат.
 Висмара, Джорджио (1965) — итальянский дзюдоист.